Ру́їс () — поширене в іспаномовних країнах прізвище, дванадцяте за розповсюдженістю прізвище в Іспанії. Відомі носії:
 Адольфо Руїс Кортінес — президент Мексики у 1952—1958 роках
 Антоніо Мачадо-і-Руїс — іспанський поет
 Браян Руїс (1985) — костариканський футболіст
 Вентура Руїс Агілера — іспанський поет, журналіст, видавець
 Джон Хайро Руїс — костариканський футболіст, нападник
 Карлос Д. Руїс — аргентинський футболіст
 Мелоді Руїс — іспанська співачка
 Мігель Анхель Руїс Гарсія (1955) — іспанський футболіст
 Оскар Руїс — футбольний арбітр з Колумбії
 Пабло Руїс Пікассо — іспанський художник
 Хуан Руїс — іспанський конкістадор
 Дон Мігель Руїс — мексиканський письменник.

Ру́їс () — назва кількох географічних об'єктів:

 Невадо-дель-Руїс — вулкан в Андах
 Руїс (Мексика) — місто в мексиканському штаті Наяріт

Примітки 

Іспанські прізвища